Giuseppe Steiner – włoski bobsleista
 Giuseppe Steiner – włoski biegacz narciarski